Willinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ägidius Willinger, eigentlicher Name von Donatus von Passau (1627–1694), deutscher Prediger 
 Elisabeth Willinger (* um 1947), österreichische Tischtennisspielerin
 Franz Willinger (1926–1988), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Henrike Willinger (* vor 1949), österreichische Tischtennisspielerin
 Isa Willinger (* 1980), deutsche Filmregisseurin und Autorin
 Katharina Willinger (* 1986), deutsche Journalistin
 László Willinger (1906/1909–1989), ungarischer Fotograf
 Markus Willinger (* 1967), deutscher Organist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Williger
 Villinger
 Willingen